Gemuruh (Bawang), een plaats in het regentschap Banjarnegara van de provincie Midden-Java
 Gemuruh (Kundur Barat), een plaats in het regentschap Karimun in de provincie Riouwarchipel
 Gemuruh (Padamara),  een plaats in het regentschap Purbalingga van de provincie Midden-Java

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing